Garmak kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Ghormach (distriktshuvudort i Afghanistan), Badghis, Ghōrmāch,

Iran 

 Garmak (ort), Khorasan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar